Il doppio del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alex Antonitsch e Greg Rusedski che hanno battuto in finale Kent Kinnear e David Wheaton 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie

 Brian MacPhie /  Bryan Shelton (primo turno)
 Daniel Nestor /  Alex O'Brien (quarti di finale)

 Lan Bale /  Brett Steven (primo turno)
 Paul Annacone /  Doug Flach (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 1994
ATP Tour 1994